Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1995-1996 è stato il quinto organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il campionato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Da questa stagione anche il campionato di Eccellenza adotta la regola dei 3 punti a vittoria.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 1995-96 partecipano 16 squadre: 
 12 hanno mantenuto la categoria: Aquileia, Centro del Mobile, Cormonese, Gemonese, Gradese, Itala San Marco, Manzanese, Pro Fagagna, Ronchi, Sacilese, San Daniele e San Sergio
 nessuna è stata retrocessa dal C.N.D.
 4 sono state promosse dalla Promozione : Pordenone e Trivignano (vincitrici dei gironi), più Pozzuolo e Sangiorgina (seconde)

Squadre partecipanti

Classifica finale

Spareggi

Spareggio salvezza

Risultati

Calendario 
 La 28ª giornata è stata disputata giovedì 25 aprile poiché domenica 21 erano in programma le elezioni politiche.

Play-off nazionali

Primo turno

Secondo turno

Fase Regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dal Porcia (squadra di Promozione) che ha battuto in finale l'Aquileia per 3-0.

Note

Collegamenti esterni 
 

Friuli